Марвел может иметь следующие значения:

Marvel Entertainment 
 Marvel Entertainment — американская компания индустрии развлечений.
 Marvel Comics — американский издатель комиксов.
 Marvel Press — импринт Marvel Comics.
 Marvel Games — американский лицензиат компьютерных игр.
 Marvel Studios — американская теле-киностудия, ранее дочернее предприятие Marvel Entertainment.
 Marvel Television — американская телестудия.
 Marvel Animation — американская анимационная студия.
 Marvel Music — американская звукозаписывающая студия
 Вселенная Marvel — вымышленная вселенная, где происходит большинство комиксных историй, изданных компанией Marvel.
 Кинематографическая вселенная Marvel — вымышленная вселенная фильмов и сериалов, основанных на комиксах.

Персонажи 
 Капитан Марвел — имя нескольких персонажей Marvel Comics.
 Мар-Велл — первый персонаж комиксов Marvel, известный под этим именем
 Моника Рамбо — персонаж, известная под именами Капитан Марвел, Фотон, Пульсар и Спектр
 Нох-Варр — персонаж, известный под именами Капитан Марвел, Марвел Бой и Защитник
 Мисс Марвел — имя нескольких персонажей Marvel Comics.
 Камала Хан — персонаж, носившая имя Мисс Марвел
 Кэрол Дэнверс — персонаж Marvel Comics, известная под именами Мисс Марвел и Капитан Марвел
 Киноверсия персонажа, носившая имя Капитан Марвел

Фильмы и сериалы 
 «Капитан Марвел» — фильм в Кинематографической вселенной Marvel.
 «Мисс Марвел» — сериал в Кинематографической вселенной Marvel.
 «Марвелы» — фильм в Кинематографической вселенной Marvel, продолжение фильма «Капитан Марвел» и сериала «Мисс Марвел».

Персонажи DC Comics 
 Капитан Марвел — герой комиксов Fawcett/DC, альтер эго Билли Батсона.
 Мэри Марвел — героиня комиксов Fawcett/DC, сестра Билли Бэтсона.

Музыка 
 Marvel — украинская музыкальная группа.

Фамилии 
 Марвел, Кейт — американский климатолог.
 Марвел, Элизабет (род. 1969) — американская актриса.